Caulolatilus är ett släkte av fiskar. Caulolatilus ingår i familjen Malacanthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Caulolatilus